Хосе Марија има више значења:

 Хосе Марија, Ел Наранхо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хосе Марија (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хосе Марија (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику